Tarpupönen ist ein ostpreußischer Ortsname und bezeichnet heute  russische Orte:
 Rasdolnoje (Kaliningrad, Nesterow) ((Klein) Tarpupönen, Kreis Stallupönen, 1928–1946 Sommerkrug, kreis Ebenrode/Ostpreußen)
 Tarpupönen (1928–1946 Bergfriede, Kreis Insterburg/Ostpreußen, heute nicht mehr existent)